Змагання з гірськолижного спорту в слаломі серед жінок відбулися 9 лютого на трасі Національного гірськолижного центру в районі Яньцин (Китай).

Чинна олімпійська чемпіонка Фріда Гансдоттер завершила спортивну кар'єру. Срібна медалістка Ігор-2018 Венді Гольденер кваліфікувалася на Олімпіаду, як і володарка бронзової нагороди Катаріна Ґалльгубер. Петра Влгова очолювала залік Кубка світу 2021–2022 після шести змагань зі слалому, що відбулися перед Олімпійськими іграми. За нею розмістилися Мікейла Шиффрін, Гольденер і Лена Дюрр. Катаріна Лінсбергер виграла Чемпіонат світу 2021 року, а Влгова і Шиффрін вибороли, відповідно, срібну та бронзову нагороди.

Кваліфікація

Результати

Примітки